Poniżej znajduje się lista odcinków serialu JAG - Wojskowe Biuro Śledcze emitowanego przez Columbia Broadcasting System od roku 1995 do 2005.

Sezony 
Poniżej znajduje się lista odcinków serialu telewizyjnego JAG - Wojskowe Biuro Śledcze – emitowanego przez amerykańską stację telewizyjną CBS od 1995 do 2005 roku. W Polsce był emitowany na TVP1, AXN, Tele 5, CBS Action  oraz TVN 7.

Lista odcinków

Seria 1 (1995-1996)

Seria 2 (1997)

Seria 7 (2001-2002)

Przypisy 

JAG